Kimberly « Kim » Zambrano-Doherty est un personnage de fiction de la série New York 911 interprétée par Kim Raver.

Biographie de fiction 
Kimberly Zambrano a été élevée seule avec sa sœur par leur mère.

Cette secouriste et ambulancière est divorcée du pompier Jimmy Doherty (incarné par Eddie Cibrian), avec lequel elle a eu un garçon, Joey. Elle a voulu divorcer après que Jimmy a couché avec la sœur de cette dernière, Melanie. Pour son enfant, Kim essaye de préserver un semblant de cocon familial.

De plus, Kim a des problèmes pour boucler ses fins de mois, surtout à cause des dettes de Jimmy, qui doit verser une pension alimentaire.

Elle fait équipe avec Bobby Caffey (incarné par Bobby Cannavale), avec lequel elle partage ses secrets. Elle couche avec ce dernier (dans la saison 1), avant de dire le lendemain qu'elle a fait une erreur.

Dans la saison 2, après que Jimmy se soit fait tirer dessus, elle essaye de se rapprocher de ce dernier, bien que sa fiancée est à ses côtés, (Réunion de famille 2-05) afin que leur fils soit entouré d'affection. Elle a failli coucher avec le policier Maurice « Bosco » Boscorelli (incarné par Jason Wiles) dans la voiture du policier (Une Longue nuit 2-07).

Mais la mort de Bobby, tué par un ami d'enfance, l'a profondément perturbée, au point de faire une tentative de suicide en absorbant des antidépresseurs.

Elle reprend du service avec son ami et collègue Monte « Doc » Parker (incarné par Michael Beach) dans l'épisode Une semaine après.

Kim va ressortir et se fiancer à nouveau avec Jimmy mais après une intervention où il a pris des risques elle se rend compte qu'il n'a pas tellement changé et surtout que ce dernier est déjà marié à son travail et décide de rompre les fiançailles. 

Dans la saison 5, elle devient superviseur des secouristes après le départ de « Doc » dans un autre service. Mais ce dernier va tirer sur leur patron (Plus jamais ça).

Dans la saison 6, après la fusillade à l'hôpital qui visait certains policiers, Kim, enceinte, annonce sa grossesse et téléphone à Jimmy en acceptant la proposition de mariage. Elle décide de changer de vie et de devenir une épouse et une mère (6-01 Les Nouveaux Monstres).

Dans le dernier épisode de la série (Adieu Camelot 6-22), on la voit, présente aux côtés de sa petite famille, au mariage de son ancien collègue Carlos Nieto (incarné par Anthony Ruivivar) et d'Holly Levine (incarnée par Yvonne Jung).

Source 
 

Personnage de New York 911
Professionnel de la santé de fiction

en:List of Third Watch characters#Kim Zambrano